No confondre amb Praderia que és una gran superfície coberta de prat.
 Geografia:
 Pradèra e les Borguets municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió de Migdia-Pirineus
 Pradera (Valle del Cauca), municipi de Colòmbia, en el departament de Valle del Cauca
 Biografies:
 Javier Pradera (Sant Sebastià, 1934 - Madrid, 2011), escriptor, columnista i editor espanyol 
 María Dolores Pradera (Madrid, 1924), cantant i actriu 
 Mikel Pradera Rodríguez (Mallabia, Biscaia, 1975), ciclista basc
 Víctor Pradera Larumbe (Pamplona, 1873 - Sant Sebastià, 1936), enginyer, advocat, polític i assagista